

Toponyme

États-Unis 
 Celina, une zone non incorporée située dans le Minnesota
 Celina, une ville située dans l’Ohio
 Celina, une ville située dans le Tennessee
 Celina, une ville située dans le Texas

Bosnie-Herzégovine 
 Čelina, un village

Kosovo 
Celinë/Celina, un village situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac

Pseudonyme 
 Celina, nom de guerre de Zivia Lubetkin

Homonymie de toponyme